Příjmení Lustig (Lustigová), Lustyk, Lusztig nosí více osobností:

 Arnošt Lustig (1926–2011), český spisovatel
 Branko Lustig (1932–2019), chorvatský producent a herec židovského původu
 Karel Lustig (1856–1924), český pedagog a spisovatel
 Robert H. Lustig (* 1957), americký endokrinolog
 Viktor Lustig (1890–1947), český profesionální podvodník

Lusztig 
 George Lusztig

Lustyk 
 Pavel Lustyk

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení